Real Friends si può riferire a:
 Real Friends – gruppo musicale statunitense
 Real Friends – album del 1970 dei Friends of Distinction
 Real Friends – singolo promozionale del 2016 di Kanye West estratto dall'album The Life of Pablo
 Real Friends – singolo promozionale del 2017 di Camila Cabello estratto dall'album Camila